Струтинский — фамилия:

 Струтинский, Вилен Митрофанович (1929—1993) — российский физик.
 Струтинский, Дмитрий Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Струтинский, Николай Владимирович (1920—2003) — советский партизан и разведчик, генерал-майор госбезопасности.